Avrange ist der Familienname folgender Personen: 

 Amédée d’Avrange d’Haugéranville (1792–1858), französischer General
 François d’Avrange d’Haugéranville (1745–1823), französischer Maréchal de camp
 François Charles d’Avrange d’Haugéranville (1782–1827), französischer General der Kavallerie